Символ или знак маната:
 Символ азербайджанского маната — официально утвержденный символ «₼» и другие варианты краткого представления азербайджанского маната ().
 Символ туркменского маната — различные варианты краткого представления туркменского маната ().